Cunco puede referirse a:
 Aillarehue de Futahuillimapu o Chawra kawin.   
 Cunco (Chile), una comuna de la IX Región de la Araucanía.
 Cunco (pueblo), un pueblo indígena del sur de Chile.